

Musica 
Where the Wild Things Are – album live del 2009 di Steve Vai
Where the Wild Things Are – album di debutto del gruppo punk rock Fang, pubblicato nel 1985
Where the Wild Things Are – compilation del 1989 di diversi artisti newyorkesi della Blackout Records
Landshark/Where the Wild Things Are – compilation del 1989 dei Fang
Where the Wild Things Are - brano musicale del 1997 dei Metallica dall'album ReLoad

Letteratura 
Where the Wild Things Are – titolo originale del albo illustrato Nel paese dei mostri selvaggi, scritto da Maurice Sendak, da cui è tratto il film Nel paese delle creature selvagge